100 најбољих певача свих времена () назив је топ-листе коју је сачинио музички часопис Ролинг стоун. Листа је сачињена на основу гласова 179 стручњака из области музике, а премијерно је представљена у броју часописа који је објављен 27. новембра 2008. године.

Листа (2008)

Види још 
 100 најбољих гитариста свих времена по избору часописа Ролинг стоун
 500 најбољих албума свих времена по избору часописа Ролинг стоун
 500 најбољих песама свих времена по избору часописа Ролинг стоун

Спољашње везе 
 Листа на сајту Ролинг стоуна

Ролинг стоун
Музичке топ-листе
Певачи
Музика у 2008.